Ron Anderson peut désigner :
 Ron Anderson (1945-), un joueur de hockey sur glace ;
 Ron Anderson (1948-), un joueur de hockey sur glace ;
 Ron Anderson (1950-), un joueur de hockey sur glace ;
 Ron Anderson (1958-), un joueur américain de basket-ball ;
 Ron Anderson (1959-), un musicien américain contemporain.